Ванланг :
 Ванланг () — первое государство вьетов на территории современного Вьетнама.
 Ванланг () — уезд в провинции Лангшон, Вьетнам.